French Championships 1938 – turniej tenisowy znany jako wielkoszlemowy French Open, który rozegrano w 1938 roku w dniach 2–11 czerwca, na kortach Stade Roland Garros w Paryżu.

Była to 43 edycja zawodów.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Bibliografia 
 
 

1938 w tenisie ziemnym
1938 we Francji
French Open według lat